Christmas Time Again — одинадцятий студійний альбом американської групи Lynyrd Skynyrd, який був випущений 12 вересня 2000 року.

Композиції 
 Santa's Messin' With the Kid - 3:15
 Rudolph the Red-Nosed Reindeer - 2:31
 Christmas Time Again - 4:34
 Greensleeves - 2:18
 Santa Claus Is Coming to Town - 3:08
 Run Run Rudolph - 3:34
 Mama's Song - 3:53
 Santa Claus Wants Some Lovin' - 3:38
 Classical Christmas - 2:09
 Hallelujah, It's Christmas - 4:01
 Skynyrd Family - 3:00

Джерела 
 Christmas Time Again  allmusic
 Christmas Time Again  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Lynyrd Skynyrd
Музичні альбоми 2000
Вересень 2000